Vacherin steht für: 

 Vacherin Fribourgeois (ein Halbhartkäse)
 Vacherin Mont-d’Or (ein Weichkäse)
 Vacherin glacé (eine Baisertorte)